Na světě existovalo či existuje několik druhých republik:
 Druhá republika – Česko-Slovenská republika v letech 1938–1939
 Druhá Francouzská republika (1848–1852)
 Druhá Jihokorejská republika (1960–1961)
 Druhá Maďarská republika (1946–1949)
 Druhá Nigerijská republika (1979–1983)
 Druhá Polská republika (1918–1939)
 Druhá Španělská republika (1931–1939)
 Druhá Venezuelská republika (1813–1814)
 Zairská republika byla druhou republikou DR Kongo (1965–1997)
 současná Italská republika od roku 1992 (neformální název pro období od rozsáhlé série především korupčních skandálů v roce 1991 a následující akce Čisté ruce)
 současná Maledivská republika od roku 1968
 současná Rakouská republika od roku 1945
 současná Slovenská republika od roku 1993 (neformální název pro odlišení od Slovenského státu z roku 1939)

Reference